De leugen regeert (citaat), een uitspraak van koningin Beatrix
 De Leugen Regeert (televisieprogramma), een VARA-televisieprogramma waarin vermoedelijke onjuistheden in de media worden behandeld
 Een columnbundel uit 2000 van Sylvain Ephimenco